Element 99 steht für 
* Einsteinium, Element Nr. 99 des Periodensystems
 Element 99, ein fiktives radioaktives Element im Computerspiel Singularity (Computerspiel)